Bächenstock kan syfta på följande platser:

Schweiz 

 Bächenstock (öster Göschenen), bergstopp i Uri, 
 Bächenstock (nordväst Gurtnellen), bergstopp i Uri,